Rägavere (gemeente), een voormalige gemeente in Estland.
 Rägavere (Rakvere), Een plaats in de Estlandse gemeente Rakvere vald.
 Rägavere (Tapa), Een plaats in de Estlandse gemeente Tapa.